Луисвилл:

 Луисвилл — самый большой город в американском штате Кентукки.
 Луисвилл — тауншип в округе Ред-Лейк, Миннесота, США.
 Луисвилл — тауншип в округе Скотт, Миннесота, США.
 Луисвилл Кардиналс — баскетбольная команда, представляет Луисвиллский университет.
 Луисвилл Колонелс — бейсбольная команда.